Polimele – w mitologii greckiej żona Ajzona i matka jego syna Jazona. Znana również jako Perimede, Alkimede, Polimede, Skarfe lub Arne.

Dla uchronienia swego dziecka przed śmiercią z rąk króla Peliasa, Polimele udała, iż opłakuje jego pozorną śmierć; w rzeczywistości Jazona oddano na wychowanie centaurowi Chejronowi. Polimele popełniła wraz z mężem samobójstwo podczas wyprawy Argonautów.

Królewny w mitologii greckiej